Frotey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Frotey-lès-Vesoul, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Frotey-lès-Lure, departementet Haute-Saône  i regionen Bourgogne-Franche-Comté,